Ornithomimus est un genre éteint de dinosaures ornithomimidés de la fin du Crétacé (Maastrichtien) découvert en Amérique du Nord.

Liste des espèces 
Deux espèces sont rattachées clairement au genre :
  Ornithomimus velox, l'espèce type, décrite en 1890 par Othniel Charles Marsh à partir d'un pied et d'un fragment de main découverts dans la formation de Denver dans le Colorado, datée du Maastrichtien supérieur ;
  Ornithomimus edmontonicus, décrite par C. M. Sternberg en 1933. Elle a été découverte dans la formation de Horseshoe Canyon en Alberta, datée du Maastrichtien inférieur.

Un grand nombre de fossiles ont été attribués au genre Ornithomimus, avec la création de nombreuses espèces. Elles sont considérées aujourd’hui comme appartenant à d'autres taxons ou comme des nomen dubium. Parmi celles-ci :
  Ornithomimus sedens, renommée Struthiomimus sedens ;
  Ornithomimus tenuis, renommée Struthiomimus tenuis ;
  Ornithomimus minutus, renommée Troodon tenuis ;
  Ornithomimus samueli réattribuée soit au genre Dromiceiomimus, soit au genre Struthiomimus.

Étymologie 
Le nom de genre Ornithomimus est composé de deux mots du grec « Ornithos », « oiseau » et « Mĩmos », « qui imite» pour donner «qui imite l'oiseau ».

Description

Taille 
Les deux espèces valides dOrnithomimus sont probablement de taille différente. O. edmontonicus serait la plus grande, avec une longueur totale estimée par Gregory S. Paul en 2010 à  pour un poids de . Un de ses fémurs mesure .

Squelette 

Comme les autres ornithomimidés, les espèces dOrnithomimus sont caractérisées par des pieds avec trois orteils, de longs bras élancés et de longs cous. Leurs crânes sont allongés avec un grand cerveau et de grands yeux ; ils se terminent par un bec sans dents. Ces théropodes coureurs bipèdes ressemblaient superficiellement aux autruches modernes. Ils avaient des membres très longs, des os creux, de grands cerveaux et des yeux. La grande taille de leurs cerveaux n'est pas nécessairement un signe d'une plus grande intelligence ; certains paléontologues pensent ils étaient consacrés à la coordination kinesthésique des animaux. Les os des mains sont remarquablement semblables à ceux des paresseux, ce qui a conduit Henry Fairfield Osborn de suggérer qu'ils étaient utilisés pour rabattre des branches hautes pour en manger les feuilles.

Il diffère un peu d'un autre Ornithomimidae, Struthiomimus, par ses griffes très minces et par ses métacarpiens de même longueur que ses doigts.

Plumes 

Des empreintes de plumes ont été découvertes en 1995, 2008, 2009 et 2016 autour des os fossiles de spécimens dO. edmontonicus.

Elles sont de nature différente, et une étude réalisée en 2012 par D. K. Zelenitsky et ses collègues conclut que les jeunes étaient couverts de plumes filamenteuses ou duveteuses tandis que les adultes avaient des ailes et une queue composées de plumes pennées dont l'apparition pouvait correspondre à un signe de maturité sexuelle. Le spécimen décrit en 2016 et provenant de la formation de Dinosaur Park a montré, outre la présence de plumes pennées sur la queue de l'animal, des empreintes cutanées indiquant que la peau entre la mi-cuisse et les pieds était nue et dépourvue d'écailles et qu'un rabat de peau reliait la partie supérieure de la cuisse au torse. Cette structure cutanée est similaire à celle trouvée chez les oiseaux modernes, y compris les autruches, mais chez Ornithomimus elle est positionnée plus haut au-dessus du genou que chez les oiseaux.

Classification 
Le cladogramme établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François O. Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig, évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la position en groupe frère dOrnithomimus avec Struthiomimus dans la famille des ornithomimidés :

Dans la culture populaire 
Dans la série documentaire Prehistoric Park, Nigel Marven en ramène 13 dans son parc.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Ornithomimosauria
 Ornithomimidae
 Liste des dinosaures

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithomimosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1890
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh